Osanna – saluto di reverenza e adorazione della religione ebraica e cristiana
Osanna – nome proprio di persona italiano femminile
Osanna –  gruppo musicale rock progressivo italiano
Colonna dell'Osanna – colonna lapidea tipica del Salento sormontata da croce